Miejscowości w Polsce:
 Dobrosielice Drugie
 Dobrosielice Pierwsze